Geminazione – in cristallografia, il meccanismo di formazione di un geminato
 Geminazione consonantica – fenomeno linguistico